Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
— показатель, характеризующий достижения стран мира с точки зрения развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), данный комбинированный показатель рассчитывается и публикуется Международный союз электросвязи, специализированным подразделением ООН в области информационно-коммуникационных технологий. 

Ниже представлен Индекс развития информационно-коммуникационных технологий в странах мира в 2015 году :

См. также 
 Список стран по числу пользователей Интернета

Примечания

Ссылки 
 Измерение информационного общества Отчет 2015 год
 Рейтинг стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий

Интернет
Доступ в Интернет